Jannetta ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Jannetta (* 1932), amerikanische Japanologin und Historikerin 
 Peter Jannetta (1932–2016), amerikanischer Neurochirurg